Ројт може бити:

 Ројт (Ротал-Ин), општина у њемачкој савезној држави Баварска у округу Ротал-Ин.
 Ројт (Ајфел), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Вулканајфел.
 Ројт (митологија), више личности из грчке митологије.